Geografia:
 Serra de Cal Casanoves, serra situada al municipi del Montmell (Baix Penedès)
 Casanoves (Aiguafreda), masia situada al municipi d'Aiguafreda (Vallès Oriental)
 Biografies:
 Narcís Casanoves i Bertran (Sabadell, 1747 - la Vinya Vella, Esparreguera, 1799), compositor català de l'escola de Montserrat.
 Isidre Lluçà i Casanoves, més conegut com el timbaler del Bruc.
 Celdoni Fonoll i Casanoves (Calaf, 1944), rapsode i músic.
 Jacint Boada i Casanoves (Terrassa, 1772 - Montserrat, 1859), mestre de capella, organista, compositor i monjo benedictí.
 Manuel Casanoves i Casals (Olesa de Montserrat 1927 – Barcelona, 2010), religiós claretià, catalanista, esperantista i defensor dels drets humans català.